Rhodesiopsis är ett släkte av svampar. Rhodesiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhodesiopsis